Янкова — женская форма болгарской фамилии Янков. 

 Известные носители 
 Янкова, Елица (род. 1994) — болгарская женщина-борец вольного стиля. 
 Янкова, Тамара (1907—1983) — болгарская пианистка и педагог.